Alb eller ALB kan syfta på:

 Alb – en geologisk tidsperiod under äldre krita, se Alba (geologi)
 ALB – svensk statlig myndighet grundad 1979, se Arkivet för ljud och bild
 ALB – Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Geografi

Tyskland 

 Alb (Oberrhein) – vattendrag i Baden-Württemberg, 
 Alb (Hochrhein) – vattendrag i Baden-Württemberg, :
Schwäbische Alb – en medelhög bergskedja, huvudsakligen i  Baden-Württemberg
Fränkische Alb – en bergsregion i norra delen av Bayern